Příjmení Vychodil nosí tyto osobnosti:

 Josef Vychodil (1845–1914), český politik, poslanec Moravského zem. sněmu a Říšské rady
 Ladislav Vychodil (1920–2005), slovenský scénograf
 Otakar Vychodil (* 1951), český politik, poslanec ČNR a PSP za ODS
 Pavel Julius Vychodil (1862–1938), český katolický kněz
 Tomáš Vychodil (* 1975), český fotbalista